Il singolare del torneo di tennis Telford Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Tauson che ha battuto in finale Peter Nyborg 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Shane Barr (primo turno)
 Jeremy Bates (secondo turno)
 Assente
 Wojciech Kowalski (primo turno)

 Jorgen Windahl (primo turno)
 Simone Colombo (semifinali)
 Rikard Bergh (primo turno)
 Chris Bailey (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Telford Challenger 1989